Rosedale puede referirse a:
Rosedale, ciudad situada en el estado estadounidense de Misisipi;
Rosedale, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Kern, estado estadounidense de California;
Rosedale, pueblo ubicado en el condado de Parke, estado estadounidense de Indiana;
Rosedale, villa en la parroquia de Iberville, estado estadounidense de Luisiana; 
Rosedale, lugar designado por el censo en el condado de Baltimore, estado estadounidense de Maryland;
Rosedale, ciudad en el estado de Misisipi, Estados Unidos, una de las dos sedes del condado de Bolivar;
Rosedale, lugar designado por el censo en el condado de Grant, estado estadounidense de Nuevo México;
Rosedale, pueblo ubicado en el condado de McClain, estado estadounidense de Oklahoma;
Rosedale, área no incorporada en el condado de Anderson, estado estadounidense de Tennessee; o
Rosedale, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Pierce, estado estadounidense de Washington.